Netzow steht für:
 Netzow (Plattenburg), Ortsteil der Gemeinde Plattenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Netzow (Templin), Wohnplatz der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg